

Cinema
Rinascita (The Man Who Came Back) – film del 1931 diretto da Raoul Walsh

Editoria 
Rinascita – mensile diretto da Giovanni Papini (1928-1935)
Rinascita – settimanale fondato da Uberto e Bruno Puccioni (1943-1944)
Rinascita – numero unico di propaganda della Xª Flottiglia MAS (Repubblica Sociale Italiana) (1944)
Rinascita – rivista del Partito Comunista Italiano (1944-1991)
Rinascita – quotidiano socialista nazionale italiano

Fumetti 
Rinascita – evento della DC Comics

Politica 
Rinascita (Viðreisn) – partito politico liberale islandese
Rinascita (Vazrazhdane) – partito politico nazionalista bulgaro

Religione 
Rinascita – trasformazione radicale dell'individuo in senso religioso/spirituale

Storia 
Rinascita dell'anno Mille – fenomeno storico dell'espansione dell'Occidente nell'XI secolo

Televisione 
Rinascita – episodio della sesta stagione di Futurama

Pagine correlate 
 Rinascimento (disambigua)

Altri progetti